Tsuga puede referirse a:

 Tsuga, un género de coníferas perteneciente a la familia Pinaceae.
 Tsuga, una ciudad japonesa de la prefectura de Tochigi.
 El Tsuga, un destructor Clase Momi de la Armada Imperial Japonesa.